24-й Чемпионат Южной Америки был проведён в столице Уругвая Монтевидео. Он стартовал 21 января 1956 года матчем Уругвай — Парагвай, а завершился 15 февраля 1956 года матчем Уругвай — Аргентина.

Участники 

 
 
 
  Бразилия
  Парагвай

Составы команд

Матчи

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры 
4 мяча

  Ормасабаль

3 мяча
  Гильермо Эскалада, Оскар Мигес

2 мяча
  Лабруна
  Рамирес Банда, Санчес
  Максимо Ролон
  Драго

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки на rsssf.com

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1956 году
Январь 1956 года
Февраль 1956 года
Международные соревнования по футболу в Уругвае
Спорт в Уругвае в 1956 году
Чемпионаты Южной Америки в Уругвае
Международные спортивные соревнования в Монтевидео